Rozbórz
 Rozbórz Długi
 Rozbórz Okrągły

Zobacz też 
 Rozbórz (gromada)
 Rozbórz Długi (gromada)